Flamingo FC, een voetbalclub uit Lelydorp, Suriname
 FC Flamingo (Saint-Martin), een voetbalclub van het Franstalige deel van Sint Maarten